Voici la liste exhaustive des 214 radicaux de Kangxi, publiés en 1716 dans le dictionnaire de caractères de Kangxi. Ils sont classés par nombre de traits et agrémentés de quelques exemples. La fréquence correspond au nombre de sinogrammes basés sur un radical dans le dictionnaire de caractères de Kangxi, sur un total de .

Liste des radicaux

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Dictionnaire de caractères de Kangxi

Liens externes 

 Source, at Unicode.org
 Les 214 radicaux chinois sur Chine-Nouvelle.com

Langue chinoise
 *